Červené víno může být:

 rudě zabarvené víno

v kultuře
 Červené víno (film) – slovenský film
 Červené víno (televizní film) – slovenský třídílný televizní film